NBCD steht für

 Non-biological complex drugs, eine Klasse von Arzneistoffen
 Natural Binary Coded Decimal, siehe BCD-Code#Andere_BCD-Codes

Abkürzung